Guillaume Nissole (Montpellier, 16 de abril de 1647 — 1734) foi um médico e botânico francês.

Seu pai, Jean Nissole, era detentor da cadeira de anatomia da faculdade de medicina de Montpellier, e seu irmão Pierre Nissole (1656-1726) era também médico.  Guilherme Nissole fez seus estudos de medicina em Paris, antes de retornar e se estabelecer em Montpellier.

Decepcionado por não ter obtido uma cátedra de medicina, decidiu em 1673 dedicar-se à história natural. Apaixonou-se  tanto  por esta disciplina que decidiu abandonar por completo o exercício médico. Como conseqüência, passou a descrever plantas  para os  memoriais da  Academia das Ciências da França, e também para a Academia das Ciências de Montpellier.

Botânicos da França